Anđeo čuvar je treći i posljednji studijski album skupine Teens objavljen 2002. u Orfeju.

Popis pjesama 

Hrvatski glazbeni albumi
Albumi iz 2002.